Farage ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Farage (1885–1963), Titularerzbischof und Patriarchalprokurator in Antiochia
 Loubna Farage, gambische Juristin
 Nigel Farage (* 1964), britischer Politiker